Petrodworez bezeichnet:
Peterhof (Stadt), eine russische Mittelstadt, 29 km westlich des Stadtzentrums von Sankt Petersburg 
Uhrenfabrik Petrodworez, die älteste Uhrenfabrik Russlands, stellt seit 1961 die sowjetische Uhren Raketa her
Schloss Peterhof, ist eine russische Palastanlage in der gleichnamigen Stadt